Plusieurs personnages de la mythologie grecque se nomment Idothée ( en grec) :
 Idothée fille de Protée ;
 Idothée, mère de Cérambos ;
 Idothée sœur de Cadmos.